Yadgir kan syfta på följande platser:

Indien 

 Yādgīr (ort), Karnataka, Yadgir, 
 Yadgir Taluk, underdistrikt, Karnataka, 
 Yadgir (distrikt i Indien), Karnataka, 

Robotskapade Indienförgreningar